Ihalainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Lauri Ihalainen (né en 1947), homme politique finlandais
 (né en 1957), poète finlandais
 (née en 1967), joueuse finlandaise de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois